Jurij Szergejevics Oszipov (1936) szovjet-orosz matematikus
 Jurij Oszipovics Oszipov (1937) világbajnok szovjet-orosz tőrvívó